O Mosteiro de Tatev () é um mosteiro armênio localizado perto do vilarejo de Tatev na Armênia.

Edifícios monásticos cristãos da Arménia